

Ім'я 
Матяж () — словенське і хорватське чоловіче ім'я, різновид імені Матія () або Матей (), що відповідають загальнохристиянському Матвій (від ,  і , Matithyāhū, Matithyāh).
 Матяж Кек ();  1961, Марибор) — словенський футболіст і тренер.

Прізвище 

Матяж — українське і словенське прізвище.
 Матяж Борис Якович (1936—2008) — заслужений працівник сільського господарства України.
 Матяж Іван Сергійович ( 1988, Донецьк) — український футболіст, нападник.

Словенські прізвища
Українські прізвища